Казимир Петрович Калицкий () — русский и советский учёный-геолог Геолкома, профессор, один из крупнейших специалистов по геологии нефтяных месторождений Поволжья, Дагестана, Грозненского района, Апшеронского полуострова, Туркмении, создатель первого учебника по геологии нефти и газа на русском языке (1921).

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге в семье фельдшера Петра Викентьевича и сестры милосердия Луизы Павловны. Отец скончался от туберкулёза (1876). Мать была вынуждена отдать ребёнка в приют, в котором он жил и учился с восьми до пятнадцати лет. В свободное от занятий время всегда читал, в совершенстве овладел немецким языком.

В 1899 году окончил Горный институт в Санкт-Петербурге.

С 1901 работал в Геологическом комитете, а после его расформирования в 1930 году в реорганизованном «Нефтяном геологоразведочном институте» (ВНИГРИ ГГРУ).

27 ноября 1920 года был избран заведующим Нефтяной секцией Геологического комитета, оставался на этой должности до 1 декабря 1925 года. С 8 мая 1926 года по 17 апреля 1928 года вновь был заведующим.

Одновременно он преподавал в Горном институте. Цикл его лекций «Геология нефти» стал в 1921 году первым отечественным учебником для студентов.

Провёл многочисленные геологические исследования в Средней Азии, на Кавказе и в других нефтеносных районах страны, разработал метод структурных карт для разведки и эксплуатации нефтяных месторождений.

Обосновал гипотезу биогенного происхождения нефти (из морской травы) на месте её залегания. Эту теорию, во времена руководства И. М. Губкина, определили реакционной и рассматривали в рамках «дела о вредительстве в нефтяной промышленности» (1929—1931).

В 1920—1925 годах руководил нефтяной секцией Центрального геологического комитета Главного управления горной промышленности ВСНХ.

В 1927—1928 годах был в командировке (от ВСНХ) в США и на Кубе, встречался с генетиками, геологами и палеонтологами, написал отчёт о поездке.

23 мая 1934 года был утверждён в учёной степени доктора геологических наук без защиты диссертации.

23 января 1935 года получил звание действительного члена Института (НГРИ) по специальности — нефтяная геология. В том же году 11 февраля праздновался пятилетний юбилей Нефтяного Института. На этом юбилее был отмечен званием «ударник» и «почётный геолог», от Главнефти получил денежную премию — 1500 рублей.

В 1937 был участником 17 сессии Международного геологического конгресса, проходившего в СССР.

22 февраля 1941 года Высшая Аттестационная Комиссия постановила: Утвердить Калицкого К. П. в учёном звании профессора по специальности «Геология нефти».

Скончался 28 декабря 1941 года в блокадном Ленинграде, от воспаления лёгких. Похоронен 2 января 1942 года на Литераторских мостках.

Репрессии 
В 1929 был привлечён к следствию по делу контрреволюционной и шпионской организации в Геологическом комитете («Дело Геолкома»). В апреле 1929 его показания по этому делу были выделены и переданы в Москву. После вынесения приговора обвиняемым по «Делу Геолкома» был освобождён от меры пресечения (подписка о невыезде) 27 сентября 1929 года за недоказанностью виновности.

В 1938 году был в очередной раз арестован «за участие в троцкистской организации» и осуждён по «делу о вредительстве в нефтяной промышленности». Направлен в ГУЛАГ сначала в Воркуту, а затем в Ухту — в Ухтинский нефтеносный район (Коми АССР).

Посмертно была издана (1944) его книга «Научные основы поисков нефти». После сессии ВАСХНИЛ 1948 года, представления К. П. Калицкого и его последователей о происхождении нефти и формировании её залежей были названы «псевдонаучными реакционно-идеалистическими».

Вклад в науку 
Составил точные геологические карты нефтеносных районов Поволжья, Ухты, Азербайджана, Туркмении и Узбекистана.

Читал первый в России курс геологии нефти в Горном институте (1920—1922).

Разработал метод структурных карт для разведки и правильной разработки месторождений нефти.

Публикации по стратиграфии, тектонике, грязевым вулканам и формированию нефтяных залежей. Развивал гипотизу происхождения нефти из морских трав.

Семья 
 Жена (с 1920) — Вера Павловна (1882—1951; в дев. Абрамова, была замужем за писателем А. С. Гриневским в 1910—1913 годах) — химик Геолкома, писатель..

Членство в научных обществах 
 1919 — Русское палеонтологическое общество
 Научное инженерно-техническое общество

Адреса 
 Жил в Ленинграде, в доме 17-б, на Зверинской улице.

Публикации 
Основные книги:
 
 Калицкий К. П. Подземное картирование. ; : ГОНТИ, 1933. 131 с.
 Калицкий К. П. Нефтепроизводящие свиты. Л.; М.; Новосибирск: Госгеонефтеиздат, 1934. 70 с.

Память 
В честь К. П. Калицкого названы:
 ископаемые организмы: двустворчатый моллюск (палеоген Средней Азии), морской ёж.
 Пик Калицкого у подножия горы Эльбрус, Кавказ, высота 3581 м.

Установлена мемореальная доска во ВСЕГЕИ

Присуждается Диплом имени профессора К. П. Калицкого" во ВНИГРИ.

Критика 
После Сессии ВАСХНИЛ (1948 года) и последовавших сессий нефтяных институтов (1948—1949), теории нефтеобразования К. П. Калицкого начали критиковать как «лженаучные, метафизические и идеалистические»:

1951:Простое сравнение концепции И. М. Губкина по вопросу о формировании залежей нефти с концепцией К. П. Калицкого показывает научную обоснованность первой и лженаучность, метафизичность концепции К. П. Калицкого.

1958:Будучи страстным полемистом и критиком К. П. Калицкий приобрел среди отечественных и зарубежных геологов большой авторитет. Советские геологи высоко оценивают деятельность Калицкого, выдающегося полевого геолога и ученого, но отвергают некоторые его теоретические воззрения. Критика теоретических взглядов Калицкого имеется в работах различных авторов, в частности в книге И. М. Губкина «Учение о нефти».

1958:Калицкий развивал гипотезу о происхождении нефти из морских трав. Считал что миграция нефти не играет роли в формировании нефтяных залежей. Это положение, как и некоторые другие положения Калицкого не разделяются большинством геологов.

Примечания

Литература 
 Алфёров Б., Калицкая В. Калицкий Казимир Петрович (некролог) // Ежегодник ВПО. 1949. Т. 13.
 
 Али-Заде А., Машрыков К., Эсенов М. К вопросу о происхождении и условиях залегания нефти: (По поводу теории К. Калицкого о происхождении нефти) // Известия АН Туркменской ССР. 1951. № 2. С. 43-52.
 Калицкий Казимир Петрович // Большая Советская энциклопедия. 2-е издание, дополнительный том. Т. 51. М.: БСЭ, 1958. С. 135.
 Федоров А. Н., Ульянов А. В., Теодорович Г. И. и др. Калицкий Казимир Петрович // Словарь по геологии нефти / под редакцией М. Ф. Миринчика. 2-е изд. испр и доп. Л.: Гостоптехиздат, 1958. С. 254—255.
 Мишунин З. А. и др. Труды К. П. Калицкого и их практическое значение // Труды ВНИГРИ. 1974. Вып. 351.
 Калицкий Казимир Петрович // Большая Советская энциклопедия. 3-е издание. Т. 11. 1973.
 
 Галкин А. И. Выдающийся геолог-нефтяник Казимир Петрович Калицкий // Нефтяное хозяйство. 2008. № 3. С. 115—117.

Ссылки 

 В журнале «Нефтяное хозяйство».
 Библиография и литература о К. П. Калицком 

Геологи Геологического комитета
Геологи Российской империи
Геологи СССР
Нефтяники СССР
Репрессированные в СССР
Геологи, репрессированные в СССР
Похороненные на Литераторских мостках